Ротерія () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мотошень.
 Ротерія () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чортешть.